Louis Martin (santo)
 Louis Martin (nadador)